Imnos pros tin Eleftherian (řecky Ύμνος πρός την Ελευθερίαν, česky Hymnus ke svobodě, Óda na svobodu nebo Chvalozpěv svobodě) je píseň, která je ve dvou státech hymnou.

 Řecká hymna
 Kyperská hymna